QQU steht für:
 Bahnhof Euston (IATA-Code)

Qqu steht für:
 Qqu (* 1980 als Moses Qqu Odhiambo), kenianischer Singer-Songwriter

Abkürzung